Mandl steht für:
 Mandl (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Wörthersee-Mandl, siehe Wörthersee#Sage von der Entstehung des Wörthersees
 Mandl & Schwarz-Verlag, deutscher Fachverlag für Publikationen rund um IT-Themen

Mandl ist der Name folgender

Orte:
 Mandl (Eurasburg), Ortsteil der Gemeinde Eurasburg (Oberbayern), Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Mandl (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

geografischer Objekte:
 Großes Mandl und Kleines Mandl, Berggipfel in Südtirol

Siehe auch:
 Mandel (Begriffsklärung)